Archas steht für:
 Arches (Cantal), Ort in Frankreich
 Arqa, Ort im Libanon